BCUF ist die Abkürzung für:
 Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg in der Schweiz
 Backward Castes United Front, eine politische Partei in Indien
 Black Country Urban Forest, eine britische Umweltschutz-Organisation

Abkürzung